Леонове — село в Україні, Ровеньківський район, Луганська область
 Леонове — село в Білорусі, в Борисовськоиу районі Мінської області